Bahnhof Pfäffikon steht für:
 Bahnhof Pfäffikon SZ, Bahnhof im Ortsteil Pfäffikon der Gemeinde Freienbach, Kanton Schwyz
 Bahnhof Pfäffikon ZH, S-Bahnhof in der Gemeinde Pfäffikon, Kanton Zürich, siehe Pfäffikon ZH #Verkehr